Кахамарка (исп. Cajamarca) — многозначный термин.

 Кахамарка — город на севере Перу, расположенный в горах на высоте 2700 метров над уровнем моря.
 Кахамарка — регион на севере Республики Перу.
 Кахамарка — перуанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.